Maleen steht für:

 Jungfrau Maleen, deutsches Märchen
 Prinzessin Maleen, deutscher Märchenfilm (2015)
 Silvia Maleen (* 1979), österreichische Schauspielerin